Osoby o tym nazwisku:
 Fulvio Fantoni – włoski brydżysta 
 Guido Fantoni –  włoski zapaśnik 
 Lodovico Fantoni – włoski śpiewak 
 Ottavio Fantoni – brazylijsko-włoski piłkarz
 Sergio Fantoni – włoski aktor